Драган Николић се може односити на:

Драган Николић (1943–2016), глумац
Драган Николић (сценариста и глумац), сценариста и глумац
Драган Николић (фудбалер)
Драган Николић (вајар)
Драган Николић (новинар), новинар ХРТ-а
Драган Николић (кошаркашки тренер), српски кошаркашки тренер
Драган Николић (командант) (1957—2018), војни командант током рата у БиХ